Bombardeos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial puede referirse a:

 Bombardeos aéreos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, artículo sobre los ataques y operaciones aéreas.
 Bombardeos navales aliados sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, artículo sobre los ataques y operaciones navales.